Конституционный референдум в Хорватии прошёл 1 декабря 2013 года для одобрения внесения поправки в Конституцию Хорватии, согласно которой брак должен определяться как союз между мужчиной и женщиной, что, таким образом, означает фактический запрет однополых браков. На нём был задан вопрос:

Одобряете ли Вы внесение поправки в Конституцию ХР, по которой брак является пожизненным союзом женщины и мужчины?

За поправку к Конституции высказалось 66 % избирателей при явке 38 %.

Контекст 
Предложение о вынесении вопроса об определении понятия брака на референдум было внесено католической инициативной группой «Во имя семьи» (), собравшей более 700 тысяч подписей, необходимых для его проведения. По словам представителей движения «Во имя семьи», сбор подписей для проведения референдума был начат после появления слухов о намерении властей узаконить в стране однополые браки.

8 ноября 2013 года парламент Хорватии поддержал проведение референдума: 104 из 151 депутата высказались за его проведение, 13 человек высказались против и пять парламентариев воздержались.

Кампания 
По словам премьер-министра Хорватии Зорана Милановича, референдум ставит под угрозу право людей на счастье и выбор. Правительство страны, правозащитные организации и ряд общественных деятелей высказались против проведения референдума и призвали людей голосовать против запрета однополых браков. Президент страны Иво Йосипович назвал референдум ненужным и проголосовал «Нет» на вопрос референдума.

Оппозиционная партия «Хорватское демократическое содружество» поддержала введение конституционной поправки. Инициативу также активно поддержала Католическая церковь, к которой относятся почти 90 % населения Хорватии.

Одна из наиболее популярных хорватских газет Jutarnji list объявила, что будет поддерживать кампанию против введения поправки.

Опросы общественного мнения 
Опрос, проведённый в июне 2013 года, выявил, что 55,3 % жителей Хорватии высказываются в пользу введения поправки к Конституции, 31,1 % были против.

Опрос в ноябре 2013 года показал, что 54,3 % поддерживают поправку, 33,6 % выступают против при 12,1 % колеблющихся. При этом за поправку выступают 85,7 % сторонников ХДС и лишь 39,5 % сторонников СДП.

Опрос перед референдумом, проведённый государственным каналом HRT, показал, что 59 % избирателей высказались за поправку при 31 % — против.

Проведение референдума 
На референдуме, состоявшемся 1 декабря 2013 года жители страны высказались за конституционный запрет однополых браков. По результатам всенародного голосования 66 % хорватов поддержали введение в Конституцию страны определения брака как союза мужчины и женщины. При этом явка избирателей составила всего лишь 38 %.

Референдум сопровождался масштабными митингами и демонстрациями как со стороны ЛГБТ-активистов, так и со стороны противников однополых браков. Данный референдум стал первым в истории независимой Хорватии (после её выхода из состава Югославии в 1991 году) референдумом, инициированным населением страны.

См. также 
 Правовой статус однополых союзов
 Однополые союзы в Хорватии
 Предложение 8

Примечания

Ссылки 
 Croatians 'back same-sex marriage ban' in referendum // BBC 1.12.2013

Референдумы 2013 года
Референдумы в Хорватии
ЛГБТ в Хорватии
2013 год в Хорватии
Семейное право
Хорватия